Шринива́с(а) — распространённое имя и фамилия в Индии. Известные носители:

 Шриниваса — одно из имён Венкатешвары (одной из форм Вишну).
 Шриниваса Ачарья — бенгальский кришнаитский святой XV—XVI века.